est une expression anglaise signifiant « employé du mois ». Dans de nombreuses entreprises américaines, la direction élit chaque mois l'employé du mois dans le but de créer une émulation au sein des employés afin d'améliorer la productivité.

Cinéma 

Employee of the Month est le titre original de deux films américains :

 L'Employé du mois, réalisé par Mitch Rouse en 2004.
 Employés modèles, réalisé par Greg Coolidge en 2006.

Musique 

 Employee of the Month est un album du groupe Relient K.